Halali může být:

 slavnostní fanfára zpravidla troubená na lovecké rohy při ukončení lovu nebo honu
 Halali (desková hra) – společenská desková hra s loveckou tematikou
 HALALI, všeobecná pojišťovna – česká pojišťovací společnost
 Halali (zavařenina) – zavařená zeleninová směs na přípravu omáčky ke svíčkové
 Halali (růže) – kultivar růže

Externí odkazy